Pierwsze Mistrzostwa Europy w Pływaniu na krótkim basenie odbyły się w Gelsenkirchen w Niemczech. Trwały od 6 do 8 grudnia 1991 roku. Zawodnicy rywalizowali tylko na dystansach 50 i 100 metrów.

Rezultaty mężczyzn

50 m stylem dowolnym

50 m stylem grzbietowym

50 m stylem klasycznym

50 m stylem motylkowym

100 m stylem zmiennym

4 × 50 m stylem dowolnym (sztafeta)

4 × 50 m stylem zmiennym (sztafeta)

Rezultaty kobiet

50 m stylem dowolnym

50 m stylem grzbietowy

50 m stylem klasycznym

50 m stylem motylkowym

100 m stylem zmiennym

4 × 50 m stylem dowolnym (sztafeta)

4 × 50 m stylem zmiennym (sztafeta)

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
Ligue Européenne de Natation (LEN) – Europejska Federacja Pływacka

Mistrzostwa Europy w pływaniu na krótkim basenie
1991 w sporcie
Sport w Gelsenkirchen
1991 w Niemczech